Beeldverhouding
 Aspect ratio (luchtvaart)